Lumbricillus russoi är en ringmaskart som beskrevs av Drago 1908. Lumbricillus russoi ingår i släktet Lumbricillus och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
russoi